Пётр Па́влович Кондако́в (1902—1970) — заместитель министра государственной безопасности СССР, генерал-майор (1945).

Биография 
Родился в русской семье слесаря. В 1915 году окончил сельскую школу цементного завода, в 1917 году — 3 класса ремесленного училища в родном селе. Трудовую деятельность начал электромонтёром. Член РКП(б) с 1920 года. С 1922 года — на комсомольской работе, был избран первым секретарём Заволжского РК ВЛКСМ Ульяновской области; в августе 1922 года был направлен на курсы командного состава в Казань и с 1923 по 1938 год служил в пограничных войсках ОГПУ-НКВД. Окончил Высшую пограничную школу войск ОГПУ. В 1937 году находился в спецкомандировке в Париже. С февраля 1937 до января 1938 года — слушатель Курсов усовершенствования командного состава войск НКВД.

С 1938 по 1941 начальник УНКВД Вологодской области. С 15 августа по 29 сентября 1941 года работал начальником УНКВД Ярославской области. Впоследствии руководил территориальными управлениями НКВД-МГБ в Смоленске (1941—1944), в Новосибирске (1944—1948), в Крыму (1948—1951). С января по август 1951 начальник Инспекции при Министерстве госбезопасности СССР, одновременно до 29 марта 1952 член Коллегии МГБ, также с августа 1951 по февраль 1952 заместитель министра госбезопасности СССР. Министр госбезопасности Литовской ССР с 31 марта 1952 до 16 марта 1953, министр внутренних дел Литовской ССР с 16 марта до 8 мая 1953. Начальник УМВД по Брянской области с 23 июня до 7 августа 1953. Начальник УМВД-УКГБ по Владимирской области с 7 августа 1953 до 26 марта 1954. Уволен из КГБ 25 августа 1961 по выслуге лет.

Звания 
 Капитан (15 ноября 1936);
 Капитан ГБ (17 января 1939);
 Майор ГБ (14 марта 1940);
 Комиссар ГБ (14 февраля 1943);
 Генерал-майор (9 июля 1945).

Награды 
 орден Ленина;
 3 ордена Красного Знамени (20 сентября 1943, 3 ноября 1944, 25 июля 1954);
 орден Красной Звезды (26 апреля 1940);
 5 медалей;
 знаки «Заслуженный работник НКВД» и «Почётный сотрудник госбезопасности».

Литература 
 Петров Н. В.. Скоркин К. В. Кто руководил НКВД 1934—1941. — М., 1999;
 Tininis V. Komunistinio režimo nusikaltimai Lietuvoje 1944—1953, I—II t. — Vilnius, 2003.

Примечания

Ссылки 
 Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991
 Кондаков Пётр Павлович
 УНКВД по Ярославской области
 Варианты биографии на сайте Хронос

Сотрудники НКВД
Депутаты Верховного Совета РСФСР 2-го созыва
Делегаты XVIII съезда ВКП(б)
Похороненные на кладбище «Байгуши»